

Sigle 
De Administrando Imperio – lavoro divulgativo pubblicato dall'imperatore bizantino Costantino VII
 Do As Infinity – gruppo musicale giapponese
 Deutsches Archäologisches Institut

Codici 
 DAI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Darjeeling (India)
 dai – codice ISO 639-3 della lingua day

Altro 
 Dai – gruppo composto da alcune etnie stanziate in Cina facenti parte dei popoli tai
 Lingua dai – lingua austronesiana (codice ISO 639-3 dij)
 Dai o Da`i (داعي o داع) – in lingua araba, il "missionario" e si riferisce ai leader religiosi musulmani
 Dai – stato cinese dell'etnia Xianbei del IV secolo d.C.
 Dai - La grande avventura – manga scritto da Riku Sanjo e Yūji Horii e illustrato da Kōji Inada
 DAI – computer del 1980 prodotto dalla belga Data Applications International
 Dai – isola dell'Indonesia